Фильм «Сыщик»:

 Сыщик (1949) — американский фильм режиссёра Джозефа Х. Льюиса
 «Сыщик» (1971) — британский фильм режиссёра Стивена Фрирза (сценарист Невилл Смит).
 «Сыщик» (1979) — советский фильм режиссёра Владимира Фокина (сценарист Владимир Кузнецов, к/ст имени Горького).
 «Сыщик» (2007) — американский фильм режиссёра Кеннета Браны (сценарист Гарольд Пинтер) по пьесе Энтони Шаффера «Сыщик».